Кокель Олексій Опанасович, Олексі́й Опана́сович Ко́кель (справжнє прізвище — Кирилов; нар. 13 березня) 1880, Тархани — пом. 4 лютого 1956, Харків) — український живописець, графік.
 Кокель, Коке́ль (фр. Coquelles) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.